Gauthier Hiernaux est un auteur belge francophone. Il a écrit de nombreux romans et recueils de nouvelles. Ses genres de prédilection sont les romans historiques, le thriller et l'anticipation.

Biographie 

Né à Mons (Belgique) en 1975, Gauthier Hiernaux travaille comme consultant et formateur depuis le début des années 2000, à Ixelles (Bruxelles) où il réside.

Il est licencié en langues et littératures romanes de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et possède une agrégation de l’enseignement supérieur. 

C’est au cours de l’année 94 qu’il commence à échafauder l’univers de sa saga «l’Empire de la Nouvelle Ere», une uchronie prévue en dix tomes. Depuis 2007, sept tomes sont parus chez l’éditeur belge Chloé des Lys.

Gauthier Hiernaux a également publié un triptyque de mini-récits (Tribu silencieuse, 2011), (Lucioles et Une Pie dans le ciel de Saigon, 2013).

En 2012, sort chez Cactus inébranlable, son premier thriller fantastique baptisé Mallaurig. 

L’année suivante, il participe au recueil de nouvelles érotiques Assortiment de crudités (2013) avec sa nouvelle « L’odeur du métal sur les doigts ». Un second roman (policier, cette fois), La Fraternité des Atomes, voit le jour en 2014.

Depuis, il s’est lancé dans l’écriture de recueils de nouvelles noires (La Septième vague, Journal d'un Cachalot), de thrillers (Comme des Ombres) ainsi que d’une fresque historique, narrant les aventures d’un groupe d’artistes sur les routes d’Italie après la grande peste du 14ème siècle (La Compagnie Pazù).

Œuvres

Romans d'anticipation 
 Le Rêve de Maximilien, éditions Chloé des Lys, 2007 (ISBN 978-2-87459-212-6)
 Le Livre de Saon, éditions Chloé des Lys, 2008 (ISBN 978-2-87459-321-5)
 Le triangle sous le sable, éditions Chloé des Lys, 2010 (ISBN 978-2-87459-493-9)
 La Novolitza, éditions Chloé des Lys, 2011 (ISBN 978-2-87459-610-0)
 Nouvelles de l'Est, éditions Chloé des Lys, 2012 (ISBN 978-2-87459-660-5)
 Les Enfants de Jafez, éditions Chloé des Lys, 2014 (ISBN 978-2-87459-815-9)
 L’Équilibre de Dante, éditions Chloé des Lys, 2020 (ISBN 978-2-39018-134-7)

Recueils de nouvelles 
 La Septième Vague, éditions Chloé des Lys, 2023 (ISBN 978-2-39018-271-9)
 (à paraître) Journal d'un cachalot, éditions Chloé des Lys

Mini-récits 
 Tribu silencieuse, éditions Chloé des Lys, 2011 (ISBN 978-2-87459-609-4)
 Lucioles, éditions Chloé des Lys, 2012 (ISBN 978-2-87459-727-5)
 Une Pie dans le ciel de Saïgon, éditions Chloé des Lys, 2013 (ISBN 978-2-87459-781-7)

Thrillers 

 Mallaurig, éditions Cactus inébranlable, Collection Cactus noir, 2012 (ISBN 978-2-930659-03-9)
 La Fraternité des Atomes, éditions Cactus inébranlable, Collection Cactus noir, 2014 (ISBN 978-2-930659-29-9)

Collectifs 

 Quand tout bascule, éditions Chloé des Lys, 2011 ( ISBN 978-2-87459-582-0) nouvelle intitulée "Putain de marcheur"
 Assortiment de crudités, éditions Cactus inébranlable, 2013 (ISBN 978-2-930659-19-0) nouvelle intitulée "L'odeur du métal sur les doigts"

Annexes

Liens externes 
 Site de l'auteur
 Babelio
 Gauthier Hiernaux sur Chloé des Lys
 Cactus inébranlable éditions 
 Les auteurs de Chloé - site des auteurs

Notes et références 

Écrivain belge francophone
Bibliothécaire belge
Romancière belge